Ґрем (варіанти Ґрейам, Ґрехем)  ['greɪəm] — ім'я та прізвище шотландського походження, походить від місця Grantham у Лінкольнширі. Відтак також назва низки населених пунктів.

Відомі носії

А 
 Анґус Ґрем (; бл.1813—1896) — шотландський стронґмен.

Б 
 Бетт Ґрем (англ. Bette Graham; 1924—1980) — американська підприємниця, колишня друкарка, винахідниця коригувальної рідини Liquid Paper.
 Біллі Грем (; 1918—2018) — американський християнський євангеліст.
 Боб Грем (; 1936) — американський політик-демократ.

В 
 Вінстон Ґрем (; 1908—2003) — англійський письменник.

Г 
 Гарлі Ґрем (; 2001) — американська кіно- та телеакторка.
 Герол Грем (1959) — британський професійний боксер.
 Гізер Грем (;  1970) — американська кіно- і телеакторка.
 Глорія Грем (; 1923—1981) — американська акторка, володарка премії «Оскар» (1953).

Д 
 Девонте Грем (; 1995) — американський професійний баскетболіст.
 Деббі Грем  (; 1970) — колишня американська професійна тенісистка.
 Девід Грем (;  1991) — австралійський фристайліст.
 Делван Грем (; 1988) — американський баскетболіст.
 Денні Грем (;  1991) — англійський футболіст.
 Джон Грем (;  1975) — американський хокеїст.
 Джон Майкл Ґрем (; ?) — американський актор театру та кіно, сценарист
 Джордж Грем (; 1944) — шотландський футболіст та футбольний тренер.
 Дуглас Александер Грем (; 1893—1971) — британський воєначальник, майор-генерал Британської армії, учасник світових воєн.

Е 
 Ендрю Ґрем (; 1815—1908) — ірландський астроном.
 Ешлі Грем (;  1987) — американська модель.

К 
 Катерина Ґрем ( 1989) — американська кіноакторка, співачка і танцівниця.
 Кеннет Грем (; 1859—1932) — шотландський письменник.
 Керолайн Грем (;  1931) — англійський драматург, сценаристка та письменниця.
 Кетрін Грем (; 1917—2001) — американська жінка-видавець.

Л 
 Ларрі Ґрем (; 1946) — американський бас-гітарист, автор пісень, співак.
 Лен Грем (, 1925—2007) — північноірландський футболіст.
 Леслі Грем (; 1911—1953) — британський мотогонщик, перший чемпіон світу у класі 500cc MotoGP (1949 року).
 Ліам Грем (; 1992) — новозеландський футболіст, захисник.
 Ліндсі Грем (; 1955) — американський політик-республіканець.
 Лорен Р. Ґрем (; 1933) — американський історик науки, філософ, дослідник історії російської і радянської наук.
 Лорен Гелен Грем (; {{н|ж} 1967) — американська кіноакторка.

М 
 Марта Грем (; 1894—1991) — американська танцівниця.
 Метт Грем (; 1994) — австралійський фристайліст, спеціаліст з могулу, олімпійський медаліст (2018).

П 
 Пол Грем (;  1964) — американський підприємець, програміст та есеїст.

Р 
 Роберт Грем (; 1786—1845) — британський (шотландський) ботанік, професор ботаніки, лікар, доктор медицини.
 Рональд Грем (; 1935) — американський математик.

С 
 Стівен Грем (; 1973) — англійський актор.

Т 
 Тео Грем (;  1997) — британський актор.
 Томас Грем (; 1805—1869) — шотландський хімік, один із основоположників колоїдної хімії.

Ф 
 Флоренс Найтінгейл Ґрем (; 1884—1966) — справжнє ім'я Елізабет Арден канадської підприємниці, косметолога, засновниці косметичної імперії Elizabeth Arden, Inc. у США.
 Френк Ґрем (; 1914—1950) — американський радіоведучий, актор та сценарист.
 Френсіс Ґрем-Сміт (; 1923) — англійський астроном.

Див. також 
 Грем (ім'я)